Татарское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Татарское сельское поселение — входит в Нерехтский район, Костромская область
 Татарское сельское поселение — входит в Черепановский район, Новосибирская область
 Татарское сельское поселение — входит в Черлакский район, Омская область
 Татарское сельское поселение — входит в Монастырщинский район, Смоленская область